Вакендорф:

 Вакендорф I — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Вакендорф II — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.